175 км, 175-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 175 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 451429
 175 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 504913
 175 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 586538
 175 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827621
 175 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 840715
 175 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Золотая Сопка (эксп.) — Костанай,  Казахстанская железная дорога. Код 684688
 175 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Костанай — Новоишимская, Казахстанская железная дорога. Код 684478